Rivierre : 
Clouterie Rivierre, usine de clous à Creil 
Rivierre-Casalis,  ancienne entreprise française de machines agricoles

Patronyme
Gaston Rivierre (1862-1942), coureur cycliste
Jean-Claude Rivierre (1938-2018), linguiste
Françoise Ozanne-Rivierre (1941-2007), linguiste